Владимир Полупанов:
 Полупанов, Владимир Андреевич (род. 1949) — советский хоккеист, тренер.
 Полупанов, Владимир Викторович (род. 1970) — российский журналист.
 Полупанов, Владимир Константинович (1925—2018) — Герой Советского Союза.